

Personnalités 

  (1892-1971), officier danois ;
 Jan Joest van Kalkar (mort vers 1519), peintre néerlandais de sujets religieux ;
 Reinhold Joest (né en 1937), pilote automobile allemand, fondateur du Joest Racing ;
 Wilhelm Joest (1852-1897), naturaliste et explorateur allemand.

Entités, institutions 
 Joest Racing, écurie automobile fondée en 1978 par Reinhold Joest ;
 Musée de Rautenstrauch-Joest, musée ethnographique à Cologne en Allemagne.